Miejscowości w USA:
 Castlewood – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Castlewood – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Castlewood – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Russell
Gminy w USA:
 Castlewood (ang. Castlewood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin